Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2009 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2009 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während KSz Polonia Warszawa nur die sechs Stammspieler meldeten, umfassten die Kader von WASKO HetMaN Szopienice und ASSz Miedź Legnica elf Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während KSz Polonia Warszawa, AZS UMCS Lublin und BKS Prokonex Brzeg in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten für ASSz Miedź Legnica neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 72 der 86 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 46 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler mit 7,5 Punkten aus 9 Partien war Eduardas Rozentalis (Polonia Warszawa), je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Piotr Bobras (Szopienice) und Łukasz Cyborowski (Lublin). Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang neben Eduardas Rozentalis Jacek Gdański (Szopienice) mit 2,5 Punkten aus 3 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist ein "W" vorangestellt
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: September 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: September 2009), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom September 2009; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Warszawa

KSz HetMaN Szopienice

KSz Polonia Votum Wrocław

AZS UMCS Lublin

BKS Prokonex Brzeg

PTSz Rynex Płock

LKS Pasjonat Dankowice

KS Pocztowiec Poznań

ASSz Miedź Legnica

KSz Odrodzenie Kożuchów

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2009
Ekstraliga Schach 2009